Gabrovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Obsjtina Gabrovo, kommun, 
 Gabrovo, regionhuvudort, Obsjtina Gabrovo, 
 Gabrovo (region), 
 Gabrovo (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Tjernootjene,